Olaszország
Pertica Alta, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében
Pertica Bassa, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében